

Patronyme
 Paul Gardent, (1921-2012), est un ingénieur français.
 

Homonymie
Homonymie de patronyme